Ири́на Влади́мировна Коле́сникова:
 Колесникова, Ирина Владимировна (род. 1980) — российская балерина.
 Колесникова, Ирина Владимировна (род. 1964) — российская кёрлингистка.